Carnot est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 
 Famille Carnot, famille subsistante de l'ancienne bourgeoisie française, notamment :
 Lazare Carnot, surnommé  pour son rôle dans les guerres de la France révolutionnaire ;
 Sadi Carnot, physicien qui a contribué à fonder la thermodynamique au début du  ;
 Sadi Carnot, président de la Troisième République, mort assassiné en 1894.
 Stéphane Carnot, footballeur professionnel français.

Pseudonyme 
 Carnot, pseudonyme de Jean de Milleret dans la Résistance, ayant donné son nom à la « Brigade Carnot » qui a combattu en 1944.

Toponyme 
 Carnot, un quartier de la ville de Cannes, en France ;
 Carnot, une ville de République centrafricaine située dans la préfecture de Mambéré-Kadéï ;
 Carnot, ancien nom de la ville d'El Abadia en Algérie ;
 Carnot, une station fantôme du prémétro d'Anvers, en Belgique.

Divers 
 Carnot, un cuirassé à tourelles de  construit à l'arsenal de Toulon entre 1891 et 1897 ;
 Carnot, un cratère lunaire situé sur la face cachée de la Lune ;
 l'équation de Borda–Carnot, qui quantifie les pertes de charge dans les écoulements.

Voir aussi